Південний Буг — річка в Україні.
 «Південний Буг» — готель у Вінниці.
 «Південний Буг» — торговельний центр у Миколаєві.
 «Південний Буг» — нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд № 62/61 сполученням Миколаїв — Москва.
 Південний Буг — пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці.